The Places You Have Come to Fear the Most è il secondo album studio della band emo Dashboard Confessional.

Tracce 
 The Brilliant Dance - 
 Screaming Infidelities - 
 The Best Deceptions - 4:15
 This Ruined Puzzle - 
 Saints And Sailors - 
 The Good Fight - 
 Standard Lines - 
 Again I Go Unnoticed - 
 The Places You Have Come To Fear The Most - 
 This Bitter Pill -

Formazione
 Chris Carrabba - voce principale, chitarra
 John Lefler - chitarra
 Scott Schoenbeck - basso
 Mike Marsh - batteria

Collegamenti esterni